Melting Millions – film del 1917 diretto da Otis Turner
Melting Millions – film del 1927 diretto da Spencer Gordon Bennet